Dahowitz – nome tedesco del comune slovacco di Drážovce
 Dahowitz – nome tedesco del comune slovacco di Lackov